Ana Prado é um ex subdistrito do município de São Carlos, está localizado na parte oeste da cidade, é anexado ao distrito sede.

 É o 2º subdistrito que compõe a Comarca de São Carlos, conforme abaixo

 São Carlos (Cidade)
 1º Subdistrito (Sede)
 2º Subdistrito (Ana Prado)
 Água Vermelha (Vila)
 Bela Vista São-Carlense (Vila)
 Santa Eudóxia (Vila)
 Vila Nery (Vila)
 Ibaté (Cidade)

Ligações externas 
 Página Comarcas paulistas
 Página Seade
 Distrito Bela Vista São-carlense

Subdivisões de São Carlos (São Paulo)